Krosney est un patronyme porté notamment par :

 Alexandra Krosney (1988-), actrice américaine ;
 Herbert Krosney, écrivain, journaliste et réalisateur de documentaire américain.